Zero Hour (engl. für Stunde Null) bezeichnet:

 Zero Hour, eine angloamerikanische, dokumentarische Fernsehreihe
 The Zero Hour, eine japanische Radiosendung zur psychologischen Kriegsführung
 The Zero Hour (Film), ein venezolanischer Thriller aus dem Jahr 2010
 Zero Hour (Album), Album der belgischen Band Diablo Blvd
 Zero Hour (Band), US-amerikanische Progressive-Metal-Band
 Zero Hour (Comic), ein Comic-Event von DC Comics
 Zero Hour (Fernsehserie), eine US-Mystery-Serie aus dem Jahr 2013
 Zero Hour (Militär), der Angriffszeitpunkt einer militärischen Operation
 Ein Spin-Off des Spieles Duke Nukem aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Stunde Null (Begriffsklärung)